Okręty US Navy o nazwie USS "Sealion", pochodzącej od lwa morskiego:
Pierwszy "Sealion" (SS-195) był okrętem podwodnym typu Sargo, który został zatopiony w pierwszych dniach po wejściu USA do II wojny światowej.
Drugi "Sealion" (SS-315) był okrętem podwodnym typu Balao, który z sukcesami walczył w II poł. II wojny światowej i służył w czasie I poł. zimnej wojny.
Sealion